Стши́жев () — наименование населённых пунктов и гмины в Польше.

Населённые пункты 
 Стшижев — село в Западно-Варшавском повяте Мазовецкого воеводства;
 Стшижев — село в Луковском повяте Любушского воеводства;
 Стшижев — село в Островском повяте Великопольского воеводства;
 Стшижев — село в Плешевском повяте Великопольского воеводства;